Der Ausdruck Weißer Kranich bezeichnet

 eine Vogelart: Sibirischer Weißer Kranich (Grus leucogeranus) auch Nonnenkranich;  siehe: Kraniche
 ein klassisches Origami
 ein Symbol des Friedens 
 Baihequan, einen Begriff aus den chinesischen Kampfkünsten, siehe auch: Bubishi
 einen Stil der Indonesischen Kampfkunstform Silat Bangau Putih Weißer Kranich (Silat)